Les lettres QAF peuvent désigner :
 Qāf, la  de l'alphabet arabe
 Qaf, le nom traditionnellement donné à la  du Coran.
 Le sigle de la série Queer As Folk, qui existe en deux versions : Queer as Folk (version britannique) et Queer as Folk (version américaine).